Касас Нуевас има више значења:

 Касас Нуевас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Нуевас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Нуевас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Нуевас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Нуевас (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику